Сезон ФК «Рапід» 1922–1923 — 25-й сезон австрійського футбольного клубу «Рапід».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Матчі

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 Статистика гравців 
 Всі матчі 
 Склад у чемпіонаті 

1922–1923
Рапід